Претекста ():

 Претекста — в Древнем Риме трагедия на основе национальных сюжетов (в отличие от подражаний и переделок с греческого языка).
 Претекста — тога с пурпурной полосой.
 Претекст — в литературе — исходный текст, элементы которого заимствуются автором при написании собственного текста.
 Претекст — в социальной инженерии и политике — заранее отработанный сценарий, произведённые по которому действия приводят к определённому ожидаемому результату.